Serie B i fotboll 1961/1962 innebar att Genoa och Napoli gick till Serie A

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter 

1961 i Italien
1962 i Italien
Fotbollssäsongen 1961/1962
1961/1962